Marie de Roumanie peut désigner :
 la princesse Marie de Roumanie (1870-1874) ;
 la reine Marie de Roumanie (1875-1938), née princesse de Saxe-Cobourg-Gotha et du Royaume-Uni ;
 la princesse Marie de Roumanie (1900-1961), devenue reine de Yougoslavie ;
 la princesse Marie de Roumanie (1964).

Homonymie dynastique